Türkiye 1. Ligi 1977/78 was het twintigste seizoen van de Süper Lig.

Kort overzicht van het seizoen
In dit jubileumseizoen seizoen ging de titel weer terug naar İstanbul: Fenerbahçe SK veroverde z'n negende kampioenschap, mede dankzij de doelpunten van Cemil Turan, die dit jaar de topscorerkroon mocht opzetten. De kampioen van vorig jaar, Trabzonspor, wist beslag te leggen op de nationale beker door in de finale Adana Demirspor over twee duels te verslaan.

Van de beide gepromoveerde clubs deed debutant Diyarbakırspor het niet onaardig met een uiteindelijke negende plaats; de andere promovendus, MKE Ankaragücü, degradeerde na één jaar alweer. Mersin İdman Yurdu SK volgde de club uit de hoofdstad naar de 1. Lig.

Kaart

Eindstand 1977/78 

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten

Resultaten 1977/78

Degradanten en promovendi 
De promovendi die dit seizoen in de Süper Lig uitkwamen:
 Diyarbakırspor (kampioen Kırmızı Grup 1. Lig 1976/77)
 MKE Ankaragücü (kampioen Beyaz Grup 1. Lig 1976/77)
De degradanten van vorig seizoen in de Süper Lig:
 Göztepe SK (nummer 15 Süper Lig 1976/77)
 Giresunspor (nummer 16 Süper Lig 1976/77)

Topscorers 1977/78

Externe links
 Statistieken Turks voetbal op de officiële site van de TFF
 Statistieken Turks voetbal op de site mackolik.com
 Statistieken Turks voetbal op de site van de RSSSF
 Statistieken Turks voetbal op de site van Erdinç Sivritepe

Turkse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 1977/78